Ферранте () — имя собственное; распространено в виде личных имён и фамилий.
 Ферранте, Марко (род. 1971) — итальянский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Ферранте, Уго (1945—2004) — итальянский футболист, игравший на позиции защитника.
 Ферранте, Элена (род. 1943) — итальянский писатель.
 Ферранте, Энтони — американский режиссёр, продюсер и сценарист фильмов ужасов.
 Ферранте I Гонзага (1507—1557) — вице-король Сицилии в 1535—1546 годах, военачальник Священной Римской империи, граф де Гвасталла из мантуанской герцогской династии Гонзага.